Diana Mariana Victoria Álvares Pereira de Melo, XI duquesa de Cadaval (en portugués: Diana Mariana Vitória Álvares Pereira de Melo), nacida en Ginebra, Suiza, el 25 de julio de 1978, es una noble portuguesa actual esposa de Carlos Felipe de Orleans, duque de Anjou. Es la hija mayor del segundo matrimonio de Jaime Álvares Pereira de Melo, X duque de Cadaval, con Claudine Marguerite Marianne Tritz.

Estudió comunicación internacional en la Universidad Americana de París. Actualmente administra las propiedades de su familia: el Palacio de los duques de Cadaval en Évora, y el Palacio Ducal en Muge.

Sucesión 
El padre de Diana, Jaime, se casó dos veces, pero solo el segundo matrimonio era religioso. Diana tiene dos medias hermanas mayores, por parte del prime matrimonio de su padre con Antoinette Louise Schweisguth, con quién contrajo matrimonio en Londres, el 29 de mayo de 1936, y se divorció en 1966. También tiene una hermana menor, Alexandra Eugenia, y un medio hermano, nacido de una relación extramarital de su padre con la británica Rosemary Wright:

 Rosalinda Aurora Felicidade Alvares Pereira de Melo (2 de julio de 1936).
  Graziela Consuelo Maria Álvares Pereira de Melo (12 de abril de 1938).
  Jaime Álvares Pereira de Melo (4 de noviembre de 1946).
  Alexandra Eugénia Álvares Pereira de Melo (27 de enero de 1982).

Cuando su padre falleció en 2001, las hijas mayores de ambos matrimonios, Rosalinda y Diana, se disputaron la herencia familiar. El pretendiente Duarte Pío de Braganza, reconoció a Diana como XI duquesa de Cadaval (aunque no en forma hereditaria, ya que todos los anteriores duques de Cadaval fueron reconocidos como herederos en vida), actuando como pretenso Jefe de la Casa Real de Portugal, con la autoridad que le fue asignada por el Conselho de Nobreza (Consejo la Nobleza). Duarte Pío también le otorgó a la hermana mayor de Diana, Rosalinda, el nuevo título de duquesa de Cadaval-Hermès, debido a su matrimonio con Hubert Guerrand-Hermès, heredero de la famosa firma Hermès.

Matrimonio y descendencia 
El 21 de junio de 2008 Diana se casó con el príncipe Carlos Felipe de Orleans, Duque de Anjou, nieto de Enrique, conde de París y sobrino del actual conde de París y pretendiente orleanista a la corona francesa, Enrique, conde de París y duque de Francia, en la Catedral de Évora.

El matrimonio fue padre de su primera hija, Isabelle de Orleans, el 22 de febrero de 2012 en Lisboa.

La pequeña fue bautizada en el Palacio de los Duques de Cadaval en Évora el 21 de octubre del mismo año, siendo su padrino el príncipe de Asturias. La madrina fue la princesa Dorotea de Löwenstein.

Títulos y estilos 
 25 de julio de 1978 – 30 de julio de 2001: Ilustrísima Señora doña Diana Mariana Vitória Álvares Pereira de Melo, marquesa de Ferreira
 30 de julio de 2001 – 21 de junio de 2008: Excelentísima Señora doña Diana Mariana Vitória Álvares Pereira de Melo, XI duquesa de Cadaval
 21 de junio de 2008 – actualidad: Su Alteza Real la duquesa de Anjou, XI duquesa de Cadaval

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Casa Cadaval

Dinastía de Orleans
Casa de Braganza
Nacidos en Ginebra